Hanstorf bezeichnet zwei Ortschaften in Mecklenburg-Vorpommern:

 einen Ortsteil der Gemeinde Satow im Landkreis Rostock, siehe Hanstorf (Satow)
 einen Ortsteil der Gemeinde Papenhusen im Landkreis Nordwestmecklenburg

 Siehe auch
 Hansdorf